Александр Копылов: 
 Копылов, Александр Мстиславович (род. 1964) — офицер ФСБ России, Герой Российской Федерации.